Выборы в Территориальное собрание Французского Того проходили 12 июня 1955 года. В результате Партия прогресса Того и Союз вождей и народов Севера получили по 15 мест из 30 мест Собрания. Комитет единства Того бойкотировал выборы.

Результаты

Примечания 

Того
Выборы в Того
1955 год в Того
Июнь 1955 года